Происхождение — это слово восходит к персидскому sarai — «дворец». В тюркских языках сохраняет исконное значение (см., например, Бахчисарай). Смысловые изменения слово сарай как вид постройки претерпело, вероятно, уже на пути в русский язык.
Сара́й — многозначное понятие:

 Сарай — крытая постройка.
 Сарай — одно из узбекских племен.
 Сарай — мемориальный музей В. И. Ленина.

Топоним 
 Сарай — посёлок в Апшеронском районе Азербайджана.
 Сарай — посёлок в Ленинском районе Волгоградской области России.
 Сарай — район в провинции Ван (Турция).
 Сарай — район в провинции Текирдаг (Турция).
 Сарай — посёлок в Кашкадарьинской области Узбекистана.
 Сарай — посёлок в Навбахорском районе Навоийской области Узбекистана.
 Сарай — посёлок в Хатырчинском районе Навоийской области Узбекистана.
 Старый Сарай, Новый Сарай — столицы Золотой Орды.
 Сарай — музыкальная группа из Беларуси

Фамилия 
 Сарай, Анес Тулендиевич (Сараев; 1937—2021) — казахский писатель, драматург, журналист.

См. также 
 Караван-сарай

Примечания